Brower ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Brower, US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Charles N. Brower (* 1935), amerikanischer Jurist
 James C. Brower (1934–2018), amerikanischer Paläontologe
 Jim Brower (* 1972), amerikanischer Baseballspieler
 John M. Brower (1845–1913), amerikanischer Politiker
 Ned Brower (* 1978), amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Robert Brower (1850–1934), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Brower (* 1965), amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Brower Drain, ein Kanal im US-Bundesstaat Michigan
 Brouwer
 Brauer